Zkratka CRT může znamenat:

 Katodová trubice
 Obrazovka – historické zobrazovací zařízení s vakuovou elektronkou
 Monitor (obrazovka) – moderní ploché zobrazovací zařízení (LED, plazma)
 Čínská věta o zbytcích – v matematice, 
 Kritická rasová teorie – akademický směr a hnutí v USA
 Capillary Refill Time

Externí odkazy